(27514) Марков () — астероид главного пояса, который был открыт 26 апреля 2000 года Паулем Комбой в Прескоттской обсерватории и назван в честь российского математика А. А. Маркова старшего.

Эксцентриситет орбиты равен 0,034 (почти окружность), наклонение орбиты к плоскости эклиптики —  2,97°,  период обращения вокруг Солнца — 1783 дней .

Сближения

См. также 
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые в 2000 году